Hurni ist der Familienname folgender Personen:

 Baptiste Hurni (* 1986), Schweizer Politiker
 Christophe Hurni (* 1962), Schweizer Rennfahrer

 Lorenz Hurni (* 1963), Schweizer Kartograf
 Marco Hurni (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler
 Rudolf Hurni (1914–2003), Schweizer Maler